«Aprendo en casa» puede referirse a:

 «Aprendo en casa», servicio educativo multicanal que se emplea mediante televisión, radiodifusión e internet en el Perú.
 Aprendo en casa, programa televisivo educativo del Perú.
 Aprendo en casa, programa radial educativo del Perú.
 Aprendo en casa, plataforma educativa del Perú.
 Aprendo en casa, estrategia de aprendizaje costarricense originado por la pandemia de coronavirus.